(209) Дидона () — довольно крупный астероид главного пояса, принадлежащий к тёмным астероидам спектрального класса C. Обнаружен 22 октября 1879 года германо-американским астрономом К. Г. Ф. Петерсом в Клинтоне, США и назван в честь мифической карфагенский царицы Дидоны.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км